Lingüística:
 Llengua llemosina, nom històric del català
 Occità llemosí: Dialecte de l'occità.
 Topònims:
 Llemosí (regió occitana), regió històrica d'Occitània.
 Llemosí (antiga regió administrativa francesa), antiga regió administrativa francesa.
 Marca llemosina, territori del nord del Llemosí.
 Comtat del Llemosí, jurisdicció feudal d'Aquitània.